Grabków peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Grabków, un village dans la voïvodie de Łódź
 Grabków, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Grabków, un village du powiat de Starachowice dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Grabków, un village du powiat de Końskie dans la voïvodie de Sainte-Croix

Voir aussi
en Pologne
 Grąbków, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne